Pedro R.S. (ur. 9 sierpnia 1946) – brazylijski piłkarz.

Kariera trenerska 
Pracował jako trener w Shimizu S-Pulse.

Bibliografia 

Brazylijscy piłkarze
Urodzeni w 1946
Trenerzy piłkarzy Shimizu S-Pulse